Maksim Viktorovitch Pestouchko - en russe :  et en anglais :  - (né le  à Naberejnye Tchelny en URSS) est un joueur professionnel russe de hockey sur glace. Il évolue au poste d'attaquant.

Biographie

Carrière en club 
En 2003, il débute dans la Superliga avec le Neftekhimik Nijnekamsk. Il a porté les couleurs du HK Dinamo Moscou dans la Ligue continentale de hockey avant de revenir au Neftekhimik.

Carrière internationale 
Il représente l'équipe de Russie au niveau international. Il a participé à l'Euro Hockey Tour en 2007-2008. En , il est appelé pour participer à Coupe de Polésie, manche de l'Euro Ice Hockey Challenge avec la Russie B. Le , pour sa première partie avec cette sélection, il marque son premier but lors d'une victoire 5-0 face au Danemark.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2003-2004|| Neftekhimik Nijnekamsk|| Superliga|| 31|| 2|| 2|| 4|| 6|| 5|| 0|| 0|| 0|| 4
|-
| 2004-2005|| Neftekhimik Nijnekamsk || Superliga|| 56|| 6|| 14|| 20|| 18|| 3|| 0|| 1|| 1|| 0
|-
| 2005-2006|| Neftekhimik Nijnekamsk || Superliga|| 36|| 3|| 5|| 8|| 22|| 3|| 1|| 0|| 1|| 0
|-
| 2006-2007|| Neftekhimik Nijnekamsk || Superliga|| 53|| 9|| 5|| 14|| 65|| 4|| 1|| 1|| 2|| 0
|-
| 2007-2008|| Neftekhimik Nijnekamsk || Superliga|| 55|| 11|| 15|| 26|| 73|| 5|| 0|| 1|| 1|| 18
|-
| 2008-2009|| HK Dinamo Moscou|| KHL|| 48|| 14|| 12|| 26|| 32|| 12|| 1|| 3|| 4|| 2
|-
| rowspan=2|2009-2010|| HK Dinamo Moscou || KHL || 3|| 0|| 1|| 1|| 0|| || || || || 
|-
| Neftekhimik Nijnekamsk||  KHL|| 43|| 15|| 11|| 26|| 32|| 9|| 4|| 1|| 5|| 0
|-
|2010-2011|| Neftekhimik Nijnekamsk || KHL || 51|| 18|| 19|| 37|| 31|| 7|| 0|| 2|| 2|| 2
|-
| 2011-2012 || Neftekhimik Nijnekamsk || KHL|| 51|| 24|| 15|| 39|| 28|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013 || Neftekhimik Nijnekamsk || KHL || 34|| 8|| 12|| 20|| 16|| 4|| 0|| 1|| 1|| 0
|-
| 2013-2014 || HK Dinamo Moscou || KHL || 36|| 18|| 14|| 32|| 6|| 7|| 1|| 1|| 2|| 6
|-
| 2014-2015 || HK Dinamo Moscou || KHL || 48|| 13|| 17|| 30|| 24|| 7|| 1|| 3|| 4|| 0
|-
| 2015-2016 || HK Dinamo Moscou || KHL || 59 || 15 || 15 || 30 || 31 || 9 || 1 || 1 || 2 || 0
|-
| 2016-2017 || Avangard Omsk || KHL || 59 || 12 || 16 || 28 || 8 || 12 || 0 || 2 || 2 || 8
|-
| 2017-2018 || Iougra Khanty-Mansiïsk || KHL || 53|| 7|| 19|| 26|| 19|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2018-2019 || HK Dinamo Moscou || KHL || 3 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2018-2019 || Severstal Tcherepovets || KHL || 4 || 0 || 0 || 0 || 2 || - || - || - || - || -
|-
| 2018-2019 || Bars Kazan || VHL || 15|| 10 || 4 || 14 || 2 || - || - || - || - || -
|-
| 2019-2020 || Bars Kazan || VHL || 49|| 17|| 17|| 34|| 14|| 10 || 1 || 2 || 3 || 2
|-
| 2020-2021 || Bars Kazan || VHL || 9 || 0 || 4 || 4 || 11 || - || - || - || - || -
|-
| 2021-2022 || Bars Kazan || VHL  ||  ||

Références 

Naissance en février 1985
Naissance en RSFS de Russie
Naissance à Naberejnye Tchelny
Attaquant de hockey sur glace
Joueur international russe de hockey sur glace
Joueur du Neftekhimik Nijnekamsk
Joueur du HK Dinamo Moscou
Joueur de l'Avangard Omsk
Joueur du Iougra Khanty-Mansiïsk
Joueur du Severstal Tcherepovets